Ю́рий Журавлёв:
 
 Журавлёв, Юрий Игоревич (род. 1996) — российский футболист.
 Журавлёв, Юрий Михайлович (1941—2014) — советский и российский военачальник, начальник космодрома Плесецк.
 Журавлёв, Юрий Николаевич (род. 1939) — советский и российский физиолог и биотехнолог растений.